Heikka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1941), sculpteur américain
 (né en 1944), évêque luthérien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois